Donji Brišnik, naselje u BiH
 Gornji Brišnik, naselje u BiH